Olaus Petri kyrka kan syfta på:

 Olaus Petri kyrka, Halmstad – en kyrkobyggnad i Halmstads församling
 Olaus Petri kyrka, Helsingfors – en kyrkobyggnad i Helsingfors
 Olaus Petri kyrka, Stockholm – en kyrkobyggnad i Oscars församling
 Olaus Petri kyrka, Örebro – en kyrkobyggnad på i Örebro, tillhör Svenska kyrkan